L'édition 2008 du tournoi de tennis de Newport se déroule du 7 au , sur gazon. Elle appartient à la catégorie ATP International Series.

Faits marquants 
 Le tenant du titre Fabrice Santoro remporte le tournoi en simple en battant en finale l'invité Prakash Amritraj. Il s'agit de son  ATP en simple.
 En double, Mardy Fish et John Isner s'imposent en finale face à Rohan Bopanna et Aisam-Ul-Haq Qureshi. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Article connexe 
 Saison 2008 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Newport
ATP 2008
Tennis aux États-Unis en 2008
Tennis en juillet 2008